Gioventù nuova – rivista italiana
 Gioventù nuova – rivista cinese